Огоро́дников або Огоро́дніков () — російське прізвище.
 Огородников Валерій Геннадійович (1951—2006) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер.
 Огородников Кирило Федорович — радянський астроном, заслужений діяч науки РРФСР.
 Огородников Максим Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Огородников Сергій Сергійович (нар 1986) — російський хокеїст, центральний нападник.

 Огородніков Володимир Іванович (1947–2006) — український геолог, професор Київського національного університету.

Див. також 
 Огородник
Російські прізвища